Apache OpenOffice, paquet ofimàtic lliure de codi obert i gratuït, distribuït per Apache Software Foundation
 Arquitectura Orientada a Objectes, arquitectura de programari que permet la programació orientada a objectes
 Estil completament ornamentat (del seu nom en anglès All Over Ornamented), un dels estils de ceràmica de la cultura del vas campaniforme
 Àrea d'ocupació (del seu nom en anglès Area-Of-Occupancy), mesura de la distribució d'una espècie, en ecologia